Anna Margret Jönsson Haag z d. Hansson (ur. 1 czerwca 1986 w Köping) – szwedzka biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka olimpijska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata oraz srebrna medalistka mistrzostw świata juniorów. 2018 roku wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera, Emila Jönssona.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anna Haag pojawiła się 21 marca 2003 roku podczas zawodów juniorów w Falun, gdzie zajęła 21. miejsce w biegu łączonym na 10 km. W 2005 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie indywidualnie plasowała się w trzeciej dziesiątce, a wraz z koleżankami zajęła piąte miejsce w sztafecie. Największy sukces w tej kategorii wiekowej osiągnęła jednak rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Kranju, gdzie wraz z koleżankami zdobyła srebrny medal w sztafecie. Zajęła tam także 28. miejsce w sprincie techniką dowolną oraz szóste w biegu łączonym na 10 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 18 listopada 2006 roku w Gällivare, gdzie zajęła 78. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Był to jej jedyny start indywidualny w sezonie 2006/2007 i wobec braku zdobytych punktów nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. W 2007 roku Haag została zgłoszona do udziału na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio, ale ostatecznie nie wystartowała w żadnej z konkurencji. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 24 listopada 2007 roku w Beitostølen, zajmując 24. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Punktowała w większości swych startów w sezonie 2007/2008, najlepsze wyniki osiągając 8 grudnia w Davos i 23 lutego w Falun, zajmując piąte miejsce, odpowiednio w biegu na 10 km klasykiem i biegu łączonym na 15 km. Pierwszy raz wzięła także udział w cyklu Tour de Ski, startując w jego drugiej edycji. Punktowała w siedmiu z ośmiu etapów, rywalizację kończąc na trzynastej pozycji. W klasyfikacji generalnej sezonu zajęła dziewiętnaste miejsce.

W sezonie 2008/2009 punktowała rzadziej niż przed rokiem, jednak trzecią edycję Tour de Ski ukończyła na siódmej pozycji. Punktowała we wszystkich etapach TdS, nie zajmując miejsca niższego niż szesnaste. Głównie dzięki temu zdołała ponownie zająć dziewiętnaste miejsce w klasyfikacji generalnej. Na początku lutego 2009 roku zdobyła wicemistrzostwo kraju w biegu na 10 km stylem dowolnym. Już kilkanaście dni później wzięła udział w mistrzostwach świata w Libercu, gdzie wspólnie z Liną Andersson, Brittą Norgren i Charlotte Kallą wywalczyła brązowy medal w sztafecie. Ponadto zajęła 25. miejsce na dystansie 30 km techniką dowolną, miała także wystąpić w biegu na 10 km klasykiem, ale ostatecznie nie wzięła w nim udziału. 

Najważniejszym punktem sezonu 2009/2010 były igrzyska olimpijskie w Vancouver, gdzie Haag zaprezentowała wysoką formę. W swoim pierwszym starcie, biegu na 10 km stylem dowolnym zajęła czwarte miejsce, przegrywając walkę o brązowy medal z Norweżką Marit Bjørgen o 5 sekund. W biegu łączonym na 15 km najlepsza była Bjørgen, a Szwedka walczyła z Justyną Kowalczyk i kolejną Norweżką Kristin Størmer Steirą o drugie miejsce. Walka rozstrzygnęła się na finiszu - Haag zdobyła srebrny medal o 0.4 sekundy przed Polką i 0.5 sekundy przed Steirą. Ponadto wraz z Charlotte Kallą zdobyła kolejny srebrny medal w sprincie drużynowym techniką dowolną. W rywalizacji pucharowej Anna wywalczyła swoje pierwsze podium 21 listopada 2009 roku w Beitostølen, zajmując trzecie miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Osiągnięcie to powtórzyła 20 grudnia 2009 roku w Rogli, gdzie była trzecia w biegu na 15 km stylem klasycznym. W czwartej edycji TdS nie wzięła udziału. Sezon 2009/2010 ukończyła na czternastym miejscu. W styczniu 2010 roku zdobyła ponadto swój pierwszy tytuł krajowy, wygrywając bieg łączony na 15 km.

Kolejny sukces osiągnęła w sezonie 2010/2011. Na rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata w Oslo razem z Idą Ingemarsdotter, Brittą Norgren i Charlotte Kallą zdobyła srebrny medal w sztafecie. W startach indywidualnych nie zdobyła jednak medalu, zajmując między innymi dziesiąte miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną oraz w biegu łączonym na 15 km. W zawodach pucharowych ani razu nie stanęła na podium, chociaż wygrała jeden z etapów piątego Tour de Ski 3 stycznia 2011 roku w Oberstdorfie. Samego TdS jednak nie ukończyła po tym jak wycofała się przed ostatnim etapem, wobec czego nie była klasyfikowana. W klasyfikacji generalnej była tym razem jedenasta, a w klasyfikacji dystansów zajęła ósmą pozycję. W lutym 2011 roku zwyciężyła w biegu na 10 km stylem klasycznym podczas mistrzostw Szwecji. 
Kolejny sezon był jednym z najsłabszych w jej karierze. Nie stawała na podium, nie ukończyła także szóstej edycji TdS. W klasyfikacji generalnej zajęła dopiero 23. miejsce.

Po sezonie 2017/2018 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986
Szwedzcy medaliści olimpijscy